Stangenrod bezeichnet folgende Orte in Deutschland:

 Stangenrod (Grünberg), Ortsteil der Gemeinde Grünberg (Hessen), Landkreis Gießen
 Stangenrod (Unnau), Ortsteil der Gemeinde Unnau, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz